Liste der Kultusminister von Niedersachsen.

Kultusminister Niedersachsen 

Kultus
!
Niedersachsen